Santa Cruz do Capibaribe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz do Capibaribe (ort), Pernambuco, 
 Santa Cruz do Capibaribe (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar